Strzałki ist Name vierer polnischer Dörfer:
Strzałki (Burzenin) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Burzenin
Strzałki (Gostynin) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Gostynin
Strzałki (Kadzidło) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Kadzidło
Strzałki (Nowe Miasto nad Pilicą) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Nowe Miasto nad Pilicą